Тила:

Топоним:
 Тила — муниципалитет в Мексике, штат Чьяпас.
 Тила — посёлок в Мексике, штат Кампече, муниципалитет Палисада.
 Тила — посёлок в Эстонии, в уезде Тартумаа.

Фамилия, псевдоним:
 Тила, Джереми (род. 1976) — американский биатлонист.
 Тила Текила (род. 1981) — американская певица, рэпер, автор песен, актриса, фотомодель и телеведущая.